Constant prepayment rate, een factor die voornamelijk wordt gebruikt bij Asset & Liability Management van banken in het bereiken van een optimale mismatch positie.
Cardiopulmonale Resuscitatie , het weer op gang brengen van de ademhaling en/of de bloedsomloop.
 CPR (band), een band gevormd door David Crosby, Jeff Pevar en James Raymond